Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad 2015) werd gespeeld van 23 februari tot en met 1 maart. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het enkelspel werd gewonnen door Rafael Nadal. Hij versloeg in de finale Juan Mónaco met 6-4 en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Jarkko Nieminen en André Sá. Zij versloegen in de finale Pablo Andújar en Oliver Marach met 4-6, 6-4 en [10-7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires